Green Light (Luce verde in lingua inglese) può riferirsi a:

 Green Light – romanzo di Lloyd C. Douglas
 Green Light – film del 1937 diretto da Frank Borzage
 Green Light – album di Bonnie Raitt
 Green Light – singolo di Beyoncé del 2007
 Green Light – singolo di John Legend del 2008
 Green Light – singolo di Lorde del 2017